Schinagl ist

ein Familienname:
 Helmut Schinagl (1931–1998), österreichischer Autor

ein Ortsname:
 Schinagl (Traunstein), Ortsteil der Stadt Traunstein, Landkreis Traunstein, Bayern
 Schinagl (Gemeinde St. Lorenz), Ortsteil der Gemeinde St. Lorenz, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Schinagl (Gemeinde Naarn im Machlande), Ortsteil der Gemeinde Naarn im Machlande, Bezirk Perg, Oberösterreich

ein Berg:
 Schinagl (Venedigergruppe), ein Berg in der Venedigergruppe im Bezirk Lienz, Tirol